Дансон () — кубинский парный танец с характерным синкопированным ритмом. Музыкальный размер 2/4, темп подвижный. Создан кубинским музыкантом  в 1879 на основе дансы. Широко отражён в творчестве профессиональных кубинских композиторов.

Литература 
 
 Osvaldo Castillo Faílde, M. Faílde, creador musical del danzón, Habana, 1964.

Латиноамериканская музыка
Танцы кубинского происхождения